Ра́у (, , ) и Рау́ () — фамилия, распространённая во многих странах, а также топоним. Известные носители:

Фамилия 
 Рау, Алексей Григорьевич (род. 1938) — советский и казахстанский учёный в области мелиорации.
 Рау, Альберт Павлович (род. 1960) — вице-министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан.
 Рау, Альбрехт (1843—1920) — немецкий философ.
 Рау, Бенегал Нарсинг (1887—1953) — индийский юрист, дипломатический и государственный деятель.
 Рау, Вернер (1913—2000) — немецкий ботаник, автор более трёхсот книг и статей.
 Рау, Генрих (1899—1961) — немецкий политик, деятель коммунистического движения времён Веймарской республики.
 Рау, Жан (1677—1734) — французский живописец.
 Рау, Збигнев (род. 1955) — польский политик, министр иностранных дел Республики Польша.
 Рау, Йоханнес (1931—2006) — Федеральный президент Германии.
 Рау, Йоханесс (род. 1940) — немецкий профессор, доктор философских наук, эксперт по Кавказу и Центральной Азии.
 Рау, Карл Генрих (1792—1870) — немецкий учёный экономист и статистик.
 Рау, Наталия Александровна (1870—1947) — советский сурдопедагог.
 Рау, Тобиас (род. 1981) — немецкий футболист, защитник.
 Рау, Фёдор Андреевич (1868—1957) — дефектолог; один из организаторов дефектологического образования в России.
 Рау, Фёдор Фёдорович (1910—1977) — советский сурдопедагог, сын Фёдора и Натальи Рау.
 Рау, Энрике (1899—1971) — католический прелат, второй епископ Ресистенсии.
 Рау, Эрнст (1927—2012) — саарский фехтовальщик.

Топоним 
 Рау — река в Башкортостане, Россия.

См. также 
 РАУ
 Раух
 Рауш